SWV steht für: 
 Saarwald-Verein
 Schütz-Werke-Verzeichnis
 Schwarzwaldverein
 Schweizer Werkmeisterverband
 die US-Band Sisters With Voices, siehe SWV (Band)
 Softwareverteilung
 Stehwellenverhältnis

swv steht für:
 Shekhawati (Sprache) (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Shekhawati, Rajasthan, Indien

swv. beziehungsweise s. w. v. steht für:
 siehe weiter vorn
 schwaches Verbum (schwach beugbares Tätigkeitswort), siehe Germanisches schwaches Verb

SWV